Marceline (Missouri)
 1730 Marceline
 Marceline, a Rainha dos Vampiros

Desambiguação
Desambiguações de topônimos